B 167 bezeichnet:
 die Bundesstraße 167 in Deutschland
 die Gasteiner Straße in Österreich

Abkürzung